Stepanjantsia polymorpha är en nässeldjursart som beskrevs av Lynn Margulis 1982. Stepanjantsia polymorpha ingår i släktet Stepanjantsia och familjen Agalmatidae. 

Artens utbredningsområde är Södra Ishavet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Hydrozoer
polymorpha